Mühlberg (Brandenburg), gemeente en plaats in Brandenburg
Mühlberg (Thüringen),  gemeente en plaats in Thüringen